Гарамян — армянская фамилия. Известные носители:

 Гарамян, Аршавир Суренович (род. 1965) — государственный деятель непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.
 Гарамян, Тигран Александрович (род. 1984) — армянский и французский шахматист.